Kibo, Japanese Experiment Module
 Kibo, a Kilimandzsáró legmagasabb csúcsa